Astydameia (Ἀστυδάμεια), auch Astydamia, bezeichnet mehrere Personen der griechischen Mythologie:

 Astydameia (Tochter des Amyntor)
 Astydameia (Gattin des Akastos)
 Astydameia (Tochter des Strophios), eine Nichte des Agamemnon und Schwester des Pylades
 Astydameia (Tochter des Pelops), die Gattin des Alkaios
 Astydameia (Tochter des Phorbas), die Gattin des Kaukon